Nan steht für:

 Nan (Titel) (男), ein chinesischer Adelstitel, entsprechend einem Baron

Geographie:
 Nan, Stadt im Norden von Thailand 
 Amphoe Mueang Nan, den gleichnamigen Landkreis (Amphoe)
 Mae Nam Nan, den gleichnamigen Fluss
 Nan (Provinz), die gleichnamige Provinz,
 Nan Madol, antike Ruinenstadt in Mikronesien
 Nan (Yiyang) (chin. 南县 Nán Xiàn), Kreis in  der chinesischen Provinz Hunan 
 Nan Ling, Gebirge in Südchina
 Nan Shan, Gebirgskette in der Volksrepublik China
 Nanno, im Nones-Dialekt „Nan“, Ort in der Provinz Trient, Italien

Familienname:
 Ioan Nan (* 1980), rumänischer Skirennläufer
 Nan Geng († 1409 v. Chr.), chinesischer König der Shang-Dynastie
 Nan Huai-Chin (1918–2012), chinesischer Lehrer des Chan-Buddhismus
 René Nan (~1932–2015), französischer Jazz-Schlagzeuger

Vorname: 
 Nan Blakstone (1905–1951), US-amerikanische Sängerin 
 Nan Goldin (* 1953), US-amerikanische Fotografin
 Nan Hoover (1931–2008), niederländische Fotografin und Medienkünstlerin
 Nan Lin (* 1938), Soziologe an der Duke University, USA
 Nan Whaley (* 1976), US-amerikanische Politikerin
 Yu Nan (* 1978), chinesische Schauspielerin

NAN steht als Abkürzung für:
 Flughafen Nadi auf den Fidschi-Inseln im Pazifik (IATA-Code)
 National Academy of Neuropsychology
 National Action Network
 Niederländische Antillen, UNDP-Code
 Norwegian Air Norway, eine norwegische Billigfluggesellschaft
 Bahnhof Ansbach nach DS 100

NaN steht als Abkürzung für:
 Not a Number, siehe NaN
 Not a Number, Thema und Name des 20. Chaos Communication Congress (2003)

nan ist:
 ISO-639-3-Code für Min Nan, südchinesische Sprache

Siehe auch:

 Naan
 Nann
 Nans
 Nant (Begriffsklärung)
 O’Nan
 Persische Küche#Brot

Abkürzung